|-
| (31701) 1999 JC40||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31702) 1999 JD41||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31703) 1999 JZ43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31704) 1999 JZ44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31705) 1999 JM45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31706) 1999 JX45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31707) 1999 JH49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31708) 1999 JL49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31709) 1999 JD51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31710) 1999 JC52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31711) 1999 JY52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31712) 1999 JZ52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31713) 1999 JF54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31714) 1999 JP54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31715) 1999 JX56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31716) 1999 JJ57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31717) 1999 JA58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31718) 1999 JO58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31719) 1999 JU58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31720) 1999 JW59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31721) 1999 JB60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31722) 1999 JG61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31723) 1999 JT61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31724) 1999 JJ64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31725) 1999 JS66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31726) 1999 JA67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31727) 1999 JU67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31728) 1999 JZ68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31729) 1999 JO69||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31730) 1999 JV70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31731) 1999 JX70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31732) 1999 JB71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31733) 1999 JP71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31734) 1999 JT71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31735) 1999 JJ72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31736) 1999 JR73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31737) 1999 JT75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31738) 1999 JC77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31739) 1999 JE77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31740) 1999 JW77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31741) 1999 JG78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31742) 1999 JA79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31743) 1999 JK79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31744) 1999 JN79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31745) 1999 JN82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31746) 1999 JP82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31747) 1999 JD83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31748) 1999 JG83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31749) 1999 JV83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31750) 1999 JQ84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31751) 1999 JF85||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31752) 1999 JN91||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31753) 1999 JL94||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31754) 1999 JT95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31755) 1999 JA96||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31756) 1999 JL98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31757) 1999 JO98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31758) 1999 JQ99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31759) 1999 JT99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31760) 1999 JG101||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31761) 1999 JO103||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31762) 1999 JB104||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31763) 1999 JW107||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31764) 1999 JB108||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31765) 1999 JG114||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31766) 1999 JD116||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31767) 1999 JN116||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31768) 1999 JA117||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31769) 1999 JL117||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31770) 1999 JK118||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31771) 1999 JX119||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31772) 1999 JW120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31773) 1999 JL121||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31774) 1999 JW121||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31775) 1999 JN122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31776) 1999 JE124||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31777) 1999 JO125||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31778) 1999 JT125||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31779) 1999 JO129||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31780) 1999 JB136||||15 травня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31781) 1999 KZ2||||17 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31782) 1999 KM6||||21 травня 1999||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (31783) 1999 KV9||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31784) 1999 KB11||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31785) 1999 KK13||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31786) 1999 KO13||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31787) 1999 KH14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31788) 1999 KQ14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31789) 1999 KA15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31790) 1999 LA1||||7 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31791) 1999 LT3||||7 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31792) 1999 LY4||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31793) 1999 LB6||||11 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31794) 1999 LL9||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31795) 1999 LM14||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31796) 1999 LS15||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31797) 1999 LN16||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31798) 1999 LY16||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31799) 1999 LN23||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31800) 1999 LT25||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31700